Дорога на Берлин:
 «Дорога на Берлин» — песня композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского, созданная в 1944 году.
 «Дорога на Берлин» — российский фильм 2015 года режиссёра Сергея Попова.